Соледад Акоста (1833—1913) — колумбийская писательница и журналистка. Утонченная, много путешествовавшая и общительная женщина, она получила гораздо высшее и всестороннее образование, чем большинство женщин её времени и страны, и пользовалась высоким авторитетом в обществе не только из-за своего семейного происхождения, но и благодаря своим собственным литературным усилиям. Она сотрудничала с различными газетами, включая El Comercio, El Deber, Revista Americana и другие периодические издания. Используя свои труды, она была феминисткой, намного опередив свое время. Акоста лоббировала равное образование для женщин и писала на различные темы, касающиеся участия женщин в обществе и семье, побуждая других проявлять инициативу в рабочей силе и в восстановлении общества.

Личная жизнь 
Соледад родилась 5 мая 1833 года в семье Томаса Хоакина де Акоста и Переса де Гусмана и Кэролайн Кембл Роу в Боготе Её отец был уроженцем Гуадуаса, сыном испанских иммигрантов. Он был ученым, дипломатом и генералом. Её мать, уроженка Кингстона, Ямайка, была дочерью Гидеона Кембла, американского шотландца и коллекционера порта Кингстон, и его жены Томасы (урожденной Роу). 5 мая 1855 года она вышла замуж за Хосе Марию Сампер Агудело, известного писателя и журналиста. У них родились четыре дочери:
 Бертильда, которая стала монахиней и увлеклась поэзией, как и её родители
 Каролина (р. 1857)
 Мария Хосефа (р. 1860) (Мария и Каролина умерли в 1872 году во время вспышки оспы в Боготе)
 Бланка Леонор (р. 1862)

Избранные работы

Примечания 

Родившиеся в 1833 году
Умершие в 1913 году
Персоналии:Богота
Журналистки Колумбии
Историки Колумбии
Похороненные на Центральном кладбище Боготы
Женщины-историки